Виталий Орлов: Орлов, Виталий Дмитриевич (1923—2014) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Орлов, Виталий Петрович (род. 1987) — украинский регбист, игрок российской команды «Енисей-СТМ» и сборной Украины.
  (род. 1964) — латвийский политик, депутат 8—12 Сеймов.